L'abbandono (Gelassenheit) – testo del filosofo Martin Heidegger pubblicato nel 1959
L'abbandono – singolo del gruppo musicale Marta sui tubi pubblicato nel 2006
L'abbandono – film italiano del 2018 diretto da Ugo Frosi

Pagine correlate 
Abbandono